Мехме́т Шолль (), при рождении Мехме́т Ю́ксель (; ) — немецкий футболист, полузащитник, восьмикратный чемпион Германии по футболу. Закончил карьеру после чемпионата сезона 2006/07. Большую часть карьеры провёл в «Баварии», за которую забил 87 голов.

Биография 
Мехмет Шолль родился 16 октября 1970 года в городе Карлсруэ (регион Баден-Вюртемберг, Федеративная Республика Германии (ФРГ), ныне Германия). Отец был турком, а мать немкой. Когда Мехмет был ещё маленьким, его родители развелись. Вскоре мать вышла замуж во второй раз, теперь за немца, и семья приняла новую фамилию — Шолль.

После завершения карьеры на протяжении нескольких лет работал футбольным комментатором на телеканале Das Erste, однако контракт с ним был расторгнут из-за отказа Шолля во время Кубка конфедераций 2017 обсуждать слухи о допинге в российском футболе.

Футбольная карьера 
Свою профессиональную карьеру начал в 1989 году в футбольном клубе «Карлсруэ», выпускником которого он и является (в период с 1976 по 1982 играл в академии клуба «Нордвест»). Профессиональный дебют состоялся в апреле 1990 года в матче против команды «Кёльн». В общей сложности в составе «Карлсруэ» сыграл в 58 матчах и забил 11 голов.

Переход в мюнхенскую «Баварию» 
В 1992 году 22-летний полузащитник Мехмет Шолль переходит в «Баварию Мюнхен». В первом же сезоне за новый клуб футболист оформил 31 полезное действие (голы и голевые передачи). В средствах массовой информации он был назван «подростковым футбольным идолом». В составе «баварцев» стал восьмикратным чемпионом Германии. В общей сложности в период с 1992 по 2007 годы в «Баварии» завоевал 20 трофеев. Здесь же была достигнута победа в Лиге чемпионов в 2001 году.

Международная карьера 
В 1995 году Шолль стал игроком национальной команды, а на следующий год выиграл чемпионат Европы в Англии. До этого выступал в составе молодёжной сборной Германии до 21 года (5 матчей и 3 гола). В финальном противостоянии ЧЕ-1996 против Чехии провёл на поле 69 минут, после чего был заменён на Оливера Бирхоффа, который впоследствии стал автором золотого гола. Чемпионат мира 1998 года во Франции полузащитник пропустил из-за конфликта с главным тренером Берти Фогтсом. Несмотря на хорошие показатели в чемпионате, Шолль не попал в заявку на мундиаль. Принимал участие в чемпионате Европы 2000 года в Бельгии и Нидерландах, где забил единственный гол сборной Германии в матче группового этапа против Румынии.

Достижения 
 «Бавария»
 Чемпион Германии (8): 1994, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006
 Обладатель Кубка Германии (5): 1998, 2000, 2003, 2005, 2006
 Обладатель Суперкубка Германии (4): 1997, 1998, 1999, 2000
 Обладатель Кубка УЕФА: 1996
 Победитель Лиги Чемпионов УЕФА: 2001
 Победитель Межконтинентального кубка: 2001

 Сборная Германии
 Чемпион Европы: 1996

Личная жизнь 
Мехмет Шолль является кузеном известного художника Яна-Майкла Рихтера. Сын Мехмета — Лукас-Юлиан (1996) долгое время играл в составе молодежки «Баварии Мюнхен», в настоящее время выступает в четвёртом дивизионе Германии в составе «Вокер Нордхаузен» (Северо-восточная региональная лига).

Не исповедует никакой религии, но следует буддийским принципам.

Примечания 

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу
Чемпионы Европы по футболу
Игроки ФК «Карлсруэ»
Игроки ФК «Бавария»
Футбольные тренеры Германии
Тренеры ФК «Бавария II»